Cras (Isère)
 Cras (Lot)